Albert Guðmundsson peut désigner :
 Albert Guðmundsson (1923-1994), footballeur islandais ;
 Albert Guðmundsson (1997-), footballeur islandais, son arrière-petit-fils.